Espanto puede referirse a:

Psicología
Espanto, sinónimo de terror o pavor.

Cine, televisión 
 Escuela de espanto, serie sueca, francesa, y canadiense, animada por Alphanim (trata sobre cuatro niños que se encuentran en un internado).

Música 
 El espanto surge de la tumba (1993), tercer álbum de la banda chilena de rock Dorso.

Geografía 
 Cayo Espanto, isla privada situada en la costa del país centroamericano de Belice, cerca de cayo Ambergris.

Supersticiones 
 espanto, según la tradición popular mexicana, enfermedad que pueden padecer animales y humanos, y especialmente los niños.